In diese Liste werden alle Gemeinden, die auf dem Gebiet des jetzigen Belgiens bestehen oder bestanden haben, aufgenommen. Die Liste beginnt am 4. Oktober 1830. Kleinere Grenzkorrekturen oder Gebietsänderungen werden nicht erfasst.

Die derzeit existierenden selbstständigen Gemeinden werden farblich hervorgehoben.

Provinzen

Französische, niederländische und deutsche Bezeichnungen der belgischen Provinzen 

Die in der jeweiligen Provinz nicht offizielle Sprachvariante (Französisch oder Niederländisch) wird kursiv angegeben.

Anzahl der Provinzen 

Bei der Staatsgründung am 4. Oktober 1830 bestand der Staat Belgien aus neun Provinzen. Diese blieben bis zur Staatsreform, die am 1. Januar 1995 in Kraft trat, bestehen. Mit diesem Datum wurden die drei Regionen Brüssel-Hauptstadt, Flandern und Wallonie eingeführt.

Die Provinz Brabant hörte auf zu existieren und wurde auf alle drei Regionen aufgeteilt.

Die Region Brüssel-Hauptstadt enthält keine Provinz. Die Regionen Flandern und Wallonie umfassen jeweils fünf Provinzen.

Abkürzungen 

 A = Auflösung
 ÄC = Änderung des NIS-Codes
 ÄP = Änderung der Provinzzugehörigkeit
 ÄS = Änderung der Staatszugehörigkeit
 E = Eingliederung
 GA = Gebietsaustausch
 N = Neubildung
 NÄ = Namensänderung
 NÄP = Änderung des Namens einer Provinz
 TA = Ausgliederung eines Teils (Teilausgliederung)
 TE = Eingliederung eines Teils (Teileingliederung)
 U = Umgliederung
 grt = größtenteils
 t = teilweise

Alphabetische Reihenfolge

Gemeindenamen mit Vorsätzen 

Gemeinden, deren Namen mit De, La, Le und ’s- beginnen, werden mit diesem Vorsatz alphabetisch einsortiert.

Buchstabenfolge ij 

Die Buchstabenfolge ij wird alphabetisch eingeordnet und nicht wie y behandelt.

Liste

G

H

Ha

He

Hi und Ho

Hu und Hy

I

J

K

L

La

Le

Li

Lo und Lu

Siehe auch 

 Liste aller belgischen Gemeinden A–F
 Liste aller belgischen Gemeinden M–R
 Liste aller belgischen Gemeinden S–Z

Weblinks 
 Belgische Gemeinden ab 1831 (niederländisch)

!3
Gemeinden Belgien
Belgien G